Ива́н Жда́нов:
 Жданов, Иван Михайлович (1895—1938) — партийный работник, организатор производства, судостроитель.
 Жданов, Иван Николаевич (1846—1901) — русский литературовед и фольклорист, академик Санкт-Петербургской академии наук.
 Жданов, Иван Фёдорович (род. 1948) — русский поэт.
 Жданов, Иван Юрьевич (род. 1988) — российский юрист и общественный деятель, директор «Фонда борьбы с коррупцией».